Универсиада 2007:

 Летняя Универсиада 2007
 Зимняя Универсиада 2007